Jukna ist ein litauischer männlicher Familienname.

Ableitungen 
 Juknevičius
 Juknevičienė
 Juknevičiūtė

Weibliche Formen 
Juknaitė (ledig)
Juknienė (verheiratet)

Personen 
 Stasys Jukna (* 1953),  Mathematiker, Professor für Theoretische Informatik an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
 Stepas Jukna (1910–1977),  Theater- und Filmschauspieler 
 Vigilijus Jukna (* 1968),  Zooingenieur, Professor und Politiker,  Landwirtschaftsminister
 Zigmas Jukna (1935–1980), sowjetlitauischer Ruderer

Litauischer Personenname
Familienname